Глубокий космос () — может означать:

 «» — научно-фантастический фильм ужасов 1988 года режиссёра Фреда Олена Рэя.
 «» — сборник научно-фантастических рассказов британского писателя Эрика Фрэнка Рассела.
 «Глубокий космос 9» — вымышленная космическая станция, основное место действия американского научно-фантастического телесериала «Звёздный путь: Глубокий космос 9».

См. также 
 
 Объект глубокого космоса
 Дальний космос
  (значения)